Kujbyszewe (obwód zaporoski) – obecnie Bilmak
 Kujbyszewe (rejon bakczysarajski) – osiedle typu miejskiego w Autonomicznej Republice Krymu, dawniej Ałbat
 Kujbyszewe (Jałta) – przysiółek w zespole miejskim Jałty, w Autonomicznej Republice Krymu, dawniej Isar